Платия — греческий топоним. Может означать:
 Платия (Арголида) — остров.
  — скала в группе островов Диапонтии-Ниси.
 Платия (Коринфия) — остров.

См. также 
 Платья